Мішель Маккул — колишня американська реслерша.
 Френк Маккул — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря, володар Кубка Стенлі.